Angenent ist der Familienname folgender Personen:

Largus Angenent (* 1969), niederländischer Mikrobiologe und Ingenieur
Sigurd Angenent (* 1960), niederländischer Mathematiker